The Essential Ozzy Osbourne — сборник певца Оззи Осборна, выпущенный в 2003 г. Он достиг 81-го места в чартах США и 21-го в чартах Великобритании. Представленные на альбоме песни из первых трёх студийных альбомов Blizzard of Ozz, Diary of a Madman и Bark at the Moon взяты из различных переизданий. На лимитированном переиздании 2009 года под названием edition 3.0 в альбом добавлен 3-й диск, содержащий дополнительные песни. Альбом сертифицирован RIAA как золотой 5 февраля 2005 г. с общим количеством проданных копий в 500 тыс. экземпляров

Список композиций 
 1, 2, 4, 5 — Blizzard of Ozz
 3,9 — Tribute
 6 — 8 — Diary of a Madman
 10 — 13 — Bark at the Moon
 14 — 17 — No Rest for the Wicked
 18 — 22 — No More Tears
 23 — Live & Loud
 24 — 27 — Ozzmosis
 28 — 10 — Down to Earth
 31, 32 — The Ultimate Sin
 33 — Live at Budokan
 34, 35 — Black Rain
 36 — Under Cover

Диск 1 
 «Crazy Train» — (Оззи Осборн, Рэнди Роадс, Боб Дейсли) — 4:51
 «Mr. Crowley» — (Осборн, Роадс, Дейсли) — 4:55
 «I Don’t Know» (концертная запись с Рэнди Роадсом) — (Осборн, Роадс, Дейсли) — 5:01
 «Suicide Solution» — (Осборн, Роадс, Дейсли) — 4:16
 «Goodbye to Romance» — (Осборн, Роадс, Дейсли) — 5:33
 «Over the Mountain» — (Осборн, Роадс, Дейсли, Ли Керслэйк — 4:31
 «Flying High Again» — (Осборн, Роадс, Дейсли, Керслэйк) — 4:38
 «Diary of a Madman» — (Осборн, Роадс, Дейсли, Керслэйк) — 6:14
 «Paranoid» (концертная запись с Рэнди Роадсом) (Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер, Билл Уорд) — 2:52
 «Bark At The Moon» — (Осборн) — 4:15
 «You’re No Different» — (Осборн) — 5:49
 «So Tired» — (Осборн) — 4:00
 «Rock 'N' Roll Rebel» — (Осборн) — 5:23
 «Crazy Babies» — (Осборн, Зак Уайлд, Рэнди Кастилло, Дейсли) — 4:14
 «Miracle Man» — (Осборн, Уайлд, Кастилло, Дейсли, Джон Синклер) — 3:48
 «Fire in the Sky» — (Осборн, Уайлд, Кастилло, Дейсли, Синклер) — 6:24

Диск 2 
  «Breakin' All the Rules» — (Осборн, Уайлд, Кастилло, Дейсли) — 5:12
 «Mama, I’m Coming Home» — (Осборн, Уайлд, Лемми) — 4:11
 «Desire» — (Осборн, Уайлд, Кастилло, Лемми) — 5:45
 «No More Tears» — (Осборн, Уайлд, Кастилло, Майк Инез, Джон Пурделл) — 7:23
 «Time After Time» — (Осборн, Уайлд) — 4:20
 «Road to Nowhere» — (Осборн, Уайлд, Кастилло) — 5:09
 «I Don’t Want to Change the World» (концертная запись) — (Осборн, Уайлд, Кастилло, Лемми) — 4:05
 «Perry Mason» — (Осборн, Уайлд, Пурделл) — 5:54
 «I Just Want You» — (Осборн, Джим Валленсе) — 4:56
 «Thunder Underground» — (Осборн, Уайлд, Кастилло) — 6:29
 «See You on the Other Side» — (Осборн, Уайлд, Лемми) — 6:11
 «Gets Me Through» — (Осборн, ) — 5:05
 «Dreamer» — (Осборн, Марти Фредерискен, Майк Джонс) — 4:45
 «No Easy Way Out» — (Осборн, Палмер) — 5:06

Диск 3 edition 3.0 издание 2009 г. 
  «The Ultimate Sin» — (Осборн, Джейк И Ли, Дейсли) — 3:45
 «Lightning Strikes» — (Осборн, Ли, Дейсли) — 5:14
 «That I Never Had»(концертная запись) — (Осборн, Фредерискен, Джо Холмс, Роберт Трухильо) — 4:15
 «I Don’t Wanna Stop» — (Осборн, Уайлд, Кевин Чурко) — 4:32
 «Black Rain» — (Осборн, Уайлд, Чурко) — 4:42
 «Changes» (с Келли Осборн) — (Осборн, Айомми, Батлер, Уорд) — 4:06

Примечания 

Альбомы Оззи Осборна
Сборники 2003 года
Сборники на английском языке
Сборники Epic Records
Осборн, Оззи